Quatre navires de la Marine royale puis française ont porté le nom de Souverain et un celui de Souveraine :
 le , un navire de ligne de deuxième rang de 76 canons renommé Souverain en 1671 ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang initialement nommé L'Admirable mais renommé lors de son lancement ;
 la , une galère de 5 canons ;
 le , un vaisseau de 74 canons navire de tête de la classe du même nom ;
 le , un navire de ligne de premier rang de 118 canons de classe Commerce de Marseille lancé en 1819, armé en 1840.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine française